Ли () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 24757 человек. Административный центр округа — город Лисберг.

История 
Округ Ли основан в 1826 году.

География 
Округ занимает площадь 922 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Ли в 2000 году проживало 24757 человек. Плотность населения составляла 26.9 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии